Сезон НХЛ 2017/2018 стартовал 4 октября 2017 года и является 101-м (100-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Этот сезон стал первым для команды «Вегас Голден Найтс», которая вступила в лигу в результате расширения. В сезоне 2017/18 НХЛ завершала празднование своего столетия. Впервые с 1994 года НХЛ отказалась прерывать регулярный чемпионат для участия игроков в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх.

Победителем регулярного чемпионата, впервые в своей истории стал «Нэшвилл Предаторз». Клуб-дебютант лиги, «Вегас Голден Найтс» оформил своё участие в матчах плей-офф в первом же сезоне и стал 12-м клубом в истории НХЛ, которому это удалось. Также «Вегас» стал первым клубом в истории главных северо-американских лиг (НХЛ, НБА, МЛБ и НФЛ), кому удалось стать чемпионом своего дивизиона в первом же сезоне.

В финале встретились «Вашингтон Кэпиталз» и дебютант лиги «Вегас Голден Найтс». В пяти матчах сильнее оказались хоккеисты «Вашингтона», которые впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли.

Драфт 
Драфт новичков прошёл с 23 по 24 июня 2017 года на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, где под общим первым номером клуб «Нью-Джерси Девилз» выбрал швейцарского нападающего Нико Хишира.

Нововведения и изменения

Потолок зарплат 
На сезон 2017/18 лига установила верхний предел фонда оплаты команд на уровне $ 75 млн., а нижний равен $ 55,4 млн.

Смена поставщика формы 
С сезона 2017/18 все команды лиги начали использовать игровую и тренировочную форму, а также лицензированную одежду и головные уборы от компании «Adidas». Срок соглашения между НХЛ и Adidas рассчитан на 7 лет.

Расширение лиги 
22 июня 2016 года, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, объявил о расширении лиги и включении в неё команды из Лас-Вегаса. Клуб получил название «Вегас Голден Найтс» и был включён в Тихоокеанский дивизион Западной конференции. 21 июня 2017 года «Голден Найтс» озвучили имена игроков выбранных на драфте расширения.

Изменения в правилах 
Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, который в итоге не подтвердится, будет наказываться 2-минутным удалением, вместо потери тайм-аута. Также команды совершившие проброс не смогут брать тайм-аут.

Переезд «Ред Уингз» на новую арену 
Сезон 2016/17 стал последним для «Детройт Ред Уингз» на «Джо Луис Арене», после чего клуб переехал на новую «Литтл Сизарс-арену».

Предсезонные матчи в Китае 
21 и 23 сентября 2017 года, «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс» провели два предсезонных матча между собой в Шанхае и Пекине.

Тренерские перестановки

Регулярный чемпионат 

Регулярный чемпионат стартовал 4 октября 2017 года четырьмя матчами, а завершился 8 апреля 2018 года матчем между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз», который был перенесён с 4 января из-за бурана.

Глобальная серия 
Впервые с сезона 2011/12 клубы НХЛ провели матчи регулярного чемпионата в Европе. 10 и 11 ноября «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» сыграли два матча между собой на арене «Эрикссон-Глоб» в Стокгольме. Оба матча завершились победой «Оттавы» с одинаковым счётом 4:3.

Матчи на открытом воздухе 

В сезоне 2017/18 команды НХЛ провели три матча под открытым небом: 
 16 декабря 2017 года на стадионе «Ти-ди Плэйс Стэдиум» состоялся матч между «Оттавой Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». 
 1 января 2018 года «Баффало Сейбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Сити-филд» в Нью-Йорке в матче «Зимней классики». 
 3 марта 2018 года в матче «Стадионной серии» «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Торонто Мейпл Лифс» на стадионе Военно-морской академии в Аннаполисе.

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд состоялся 28 января 2018 года на «Амали-арене» в Тампе.

Турнирное положение команд 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ.

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 z — победитель конференции;
 у — чемпион дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Количество сыгранных матчей (преимущество получает команда, проведшая на данный момент меньше встреч, с учетом потерянных очков).
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты "лишних" домашних игр в этом случае также не учитываются).
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения

Последний сезон

Плей-офф 

Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). Во втором раунде не проводится процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед, в формате -Д--Г-Д-Г-Д.

Призы и награды 

Церемония вручения наград состоялась 20 июня 2018 года в Лас-Вегасе, в «Hard Rock Hotel & Casino».

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

Примечания 

Сезоны НХЛ
НХЛ в сезоне 2017/2018
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее